Владимир Владимирович фон Нотбек (9 июля 1865—1921, Верхнеудинск) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Белого движения.

Биография 
Сын генерала от инфантерии Владимира Васильевича фон Нотбека (1825—1894).

 1 сентября 1883 — Поступил на военную службу.
 1885 — Окончил Пажеский корпус, выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Егерский полк.
 7 августа 1889 — Поручик.
 1891 — Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (по 1-му разряду). Штабс-капитан гвардии с переименованием в капитаны Генштаба.
 Октябрь 1894 — цензовое командование ротой в лейб-гвардии 1-м стрелковом Его Величества батальоне.
 28 июля 1892 — Помощник старшего адъютанта штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии.
 10 апреля 1892 — Старший адъютант штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии.
 21 июня 1893 — Помощник старшего адъютанта штаба войск гвардии и Петербургского ВО.
 6 декабря 1898 — Подполковник. Заведующий передвижением войск по железнодорожным и водяным путям Петербургско-Двинского района.
 1902 — Произведен в полковники за отличие по службе.
 5 мая 1903 — Цензовое командование батальоном в лейб-гвардии Егерском полку.
 8 октября 1905 — Командир 1-го железнодорожного батальона.
 15 сентября 1906 — Окружной дежурный генерал штаба войск гвардии и Петербургского ВО.
 1908 — Генерал-майор.
 31 декабря 1910 — Начальник 2-й Финляндской стрелковой бригады, с которой вступил в мировую войну.
 Февраль 1915 — Отличился в боях на Вышковском и Тухлинском направлениях.
 23 марта 1915 — Генерал-лейтенант.
 Май 1915 — Бригада развернута в дивизию.
 3 июля 1915 — Начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии.
 25 апреля 1917 — Начальник VI АК, в составе 11-й армии.
 9 сентября 1917 — Командующий 1-й армией.
 Ноябрь 1917 — Вышел в отставку.
 1918 — Вступил в Красную армию, занимал пост военного руководителя Приволжского ВО. После захвата Самары частями Чехословацкого корпуса остался у белых, вступил добровольно в русско-чешский полк и сражался на фронте рядовым стрелком.
 9 марта 1919 — Назначен в резерв чинов при штабе Омского военного округа.
 31 марта 1919 — В резерве офицеров Генерального штаба при Главном штабе.
 15 июня — 18 июля 1919 — Помощник командующего войсками Приамурского военного округа.
 18 июля 1919 — Член военного совещания Приамурского военного округа.
 23 сентября 1919 — Председатель постоянной думы кавалеров Георгиевского оружия.
 1920 — На учете при управлении коменданта г. Иркутска.

Семья 
 Жена: Александра Карловна (урожд. фон-Лерхе)
 Сыновья: Вячеслав Владимирович (1893—1946) — капитан лейб-гвардии Егерского полка; Владимир Владимирович (1895—1956) — штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка.

Награды 
 Орден Святого Станислава III степени (1895)
 Орден Святой Анны III степени (1896)
 Орден Святого Станислава II степени (1898)
 Орден Святой Анны II степени (1901)
 Орден Святого Владимира IV степени (1905)
 Орден Святого Владимира III степени (1906)
 Орден Святого Станислава I степени (06.12.1911)
 Орден Святой Анны I степени с мечами (ВП 04.06.1915)
 Орден Святого Георгия IV степени (приказ от 28.3.1917) — за бои в начале февраля 1915 на Вышковском и Тухлинском направлениях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография Нотбека В. В. на сайте «Хронос» 
 Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака

Выпускники Пажеского корпуса
Командующие армиями в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России (белые)
Царские офицеры на службе в РККА